Crown of Phantoms — сьомий студійний альбом американського метал-гурту Chimaira, випущений 30 липня 2013 року.

Список композицій

Джерела 
 Crown of Phantoms  allmusic
 Crown of Phantoms  last.fm

Альбоми Chimaira
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми